Yagher ist der Familienname folgender Personen:

 Jeff Yagher (* 1961), US-amerikanischer Schauspieler
 Kevin Yagher (* 1962), US-amerikanischer Spezialeffektkünstler

Siehe auch:
 Yager (Begriffsklärung)
 Jager